Browns Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Browns Knob (Kalifornien)
 Browns Knob (North Carolina)
 Browns Knob (Ohio)
 Browns Knob (West Virginia)